skr. Atta – Atman, dusza w hinduizmie
 Titus Quinctius Atta – komediopisarz rzymski
 Mohamed Atta – egipski terrorysta, jeden z zamachowców z 11 września 2001 roku